Vajda György (1908–1981) magyar származású francia iszlamológus, orientalista, az arab és héber nyelv kutatója
 Vajda György (1927) gépész- és villamosmérnök, energetikus, a MTA tagja
 Vajda György (?) (megosztott) Állami-díjas vegyészmérnök